Stanisław Rymar (1886–1965) – polityk okresu II RP, działacz Podziemia podczas II wojny światowej
 Stanisław Rymar (ur. 1941) – prawnik, działacz samorządu adwokackiego